Ignoramus et ignorabimus () — ставшее крылатым выражение из доклада Эмиля Дюбуа-Реймона «О пределах познания природы». Смысл выражения заключается в том, что по мнению Дюбуа-Реймона, мы никогда не перейдём положенной человеческому духу границы познания природы. Иногда приводится в сокращённом виде: ignorabimus («знать не будем»).

Семь мировых загадок 
Эмиль Дюбуа-Реймон использовал фразу ignoramus et ignorabimus при обсуждении того, что он назвал семью «загадками мира», в знаменитой речи, произнесенной в 1880 году в Лейбницевском заседании Берлинской Академии Наук. По словам ученого, ни наука, ни философия не могли объяснить следующие явления, потому что они «трансцендентны»:

 Сущность и сила материи (материя в физике)
 Возникновение движения (возникновение Вселенной)
 Первое появление жизни (возникновение жизни)
 Вопрос об осмысленности и целесообразности природы (телеология)
 Возникновение простейшего ощущения и сознания (трудная проблема сознания)
  Разумное мышление и возникновение тесно с ним связанной речи (Психофизиологическая проблема)
 Вопрос о свободе воли

Дискуссия 
Выражение породило многочисленные споры. Своё несогласие с этой максимой выразил математик Давид Гильберт в своём выступлении по радио в Кёнигсберге 8 сентября 1930 года:

Не надо верить тем, кто сегодня с философической миной и тоном превосходства пророчит закат культуры, и впадать в игнорабимус. Нет для нас, математиков, никакого игнорабимус, и, по моему убеждению, нет и для естественных наук вообще. Вместо дурацкого игнорабимус провозгласим наш контр-лозунг: 

Мы должны знать — мы будем знать!

Примечания

Ссылки 
 Доклад Дюбуа-Реймона
 Давид Гильберт. Познание природы и логика // Vivos Voco. 1998. № 1

Познание
Латинские фразы и выражения
Нерешённые проблемы философии